Святые, носившие имя Максимиан:
 Максимиан (499—22 февраля 556) — епископ Равенны, память 21 февраля.
 Максимиан — архиепископ Константинополя, память 21 апреля.
 Максимиан — епископ Сиракуз, память 9 июня .

Примечания